

Astronomia 
 5061 McIntosh  – asteroide della fascia principale

Aziende
 McIntosh Laboratory  – azienda statunitense produttrice di componenti per l'ascolto di musica in alta fedeltà

Botanica 
 McIntosh  – cultivar di mela

Geografia 

 McIntosh  – città della Contea di Washington, Alabama
 McIntosh  – capoluogo della Contea di Corson, Dakota del Sud
 McIntosh  – città della Contea di Marion, Florida
 McIntosh  – città della Contea di Polk, Minnesota
 McIntosh – CDP della Contea di Torrance, Nuovo Messico

Persone
Al McIntosh  – giornalista statunitense
Blanche McIntosh  – sceneggiatrice britannica
Burr McIntosh  – attore, scrittore e fotografo statunitense
Cassie McIntosh, conosciuta col ring name di KC Cassidy – wrestler australiana
Chris McIntosh  – ex giocatore di football americano statunitense
David McIntosh  – calciatore venezuelano
Franklin McIntosh  – giocatore di calcio a 5 statunitense
Kenny McIntosh  – cestista statunitense
Lachlan McIntosh – generale statunitense
LaMont McIntosh  – cestista statunitense
Neve McIntosh  – attrice britannica
Pollyanna McIntosh  – modella e attrice britannica
Robbie McIntosh  – chitarrista britannico
Troy McIntosh  – atleta bahamense

Pagine correlate 
Macintosh (disambigua)